Marotzke ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard Marotzke (* 1929), Fußballspieler in der DDR
 Jochem Marotzke (* 1959), deutscher Klimaforscher und Ozeanologe, seit 2003 Direktor am Max-Planck-Institut für Meteorologie in Hamburg
 Karl-Heinz Marotzke (1934–2022), deutscher Fußballtrainer
 Lothar Marotzke (1939–2018), deutscher Fußballspieler
 Wilhelm Marotzke (1897–1949), deutscher Staatsbeamter und Wirtschaftsfunktionär
 Wolfgang Marotzke (* 1949), deutscher Jurist und Hochschullehrer